Hameln steht für:
 Hameln, Stadt in Niedersachsen
 Bezeichnung für Wildpfirsiche im Dresdner Umland
 Hameln (Schiff, 1967), deutsches Fahrgastschiff der Flotte Weser

Hameln ist der Familienname folgender Personen:
 Gerwin von Hameln (um 1415–1496), deutscher Kleriker, Stadtschreiber und Büchersammler
 Glückel von Hameln (1645–1724), deutsche Kauffrau, siehe Glikl bas Judah Leib
 Johann von Hameln (vor 1386–1425), deutscher Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck